Kongō steht für:

Berge:
 Kongō (Japan), Berg in Japan
 Kongō, früherer Name des Kŭmgangsan, Berg in Nordkorea

Schiffe:
 Kongō (Schiff, 1877), gepanzerte Korvette der Kaiserlichen Japanischen Marine
 Kongō (Schiff, 1912), Schlachtkreuzer der Kaiserlichen Japanischen Marine
 Kongō (DDG-173), Zerstörer der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Kongō-Klasse (1877), Klasse von zwei gepanzerten Korvetten der Kaiserlich Japanischen Marine
 Kongō-Klasse (1912), Klasse von vier Schlachtkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Kongō-Klasse (1991), Klasse von vier Lenkwaffenzerstörer der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte

Siehe auch:
 Kongo
 Congo